Der Dänische Fußballpokal 2020/21 (unter Sponsorenschaft auch Sydbank Pokalen) war die 67. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand traditionell am Himmelfahrtstag (13. Mai 2021) statt. Endspielort war der Ceres Park in Aarhus. Pokalsieger wurde Randers FC, der sich im Finale gegen Titelverteidiger SønderjyskE Fodbold durchsetzte.

Bis zur vierten Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen. Das Viertel- und Halbfinale wurden in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

1. Runde 
Es nahmen 54 Mannschaften der Dänemarkserie oder tiefer, 24 Vereine der 2. Division 2019/20, elf Teams der 1. Division 2019/20, sowie die letzten drei Vereine der Superliga 2019/20 teil.

|}

2. Runde 
Teilnehmer waren die 46 Sieger der ersten Runde, der Erste der 1. Division 2019/20, sowie die 5 Teams auf den Plätzen Sieben bis Elf der Superliga 2019/20.

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 26 Sieger der zweiten Runde und die besten sechs Vereine der Superliga 2019/20.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde erstmals in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

|}

Halbfinale 
Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde das Halbfinale wieder in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2020/21